Belvedere hace referencia a varios artículos:

Arquitectura y construcción
 Belvedere (arquitectura), término arquitectónico.
 Castillo Belvedere, fortaleza en Central Park, Nueva York.
 Cortile o Patio del Belvedere, complejo situado al norte de la basílica de San Pedro del Vaticano que sirve actualmente como museo y ha dado nombre a distintas esculturas clásicas como el Apolo de Belvedere o el Torso del Belvedere.
 Palacio Belvedere, en Austria.

Divisiones administrativas
 Belvédère-Campomoro, comuna francesa.
 Ca' Belvedere, localidad italiana.
 Belvedere (Carolina del Sur), localidad en el condado de Aiken, Carolina del Sur (Estados Unidos).
 Belvedere (California), localidad.
 Barrio de Belvedere (Montevideo), Uruguay.

Además
 Belvedere (banda), grupo hardcore melódico.
 Belvedere (vodka), vodka polaco.

Véase también
Belvidere